Msta bezeichnet:
 einen russischen Fluss: siehe Msta (Fluss)
 eine moderne russische Panzerhaubitze: siehe 2S19 Msta-S